Andre Johnson (né en 1970), chanteur de reggae jamaïcain, connu sous le nom de Jah Mason
 Andre Johnson (né en 1981), joueur américain de football américain

Personnalité utilisant un pseudonyme